BDT kan avse: 

 BDT-vatten –  avloppsvatten från bad, disk och tvätt
 BDT – valutakoden  enligt ISO 4217 för den valuta som används i Bangladesh, se Taka
 BDT – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Gbadolite i Demokratiska republiken Kongo, se Gbadolite Airport